Wegerer ist der Familienname folgender Personen:

 August Ferdinand von Wegerer (1812–1887), preußischer Generalleutnant
 Gustav Wegerer (1897–1954), österreichischer kommunistischer Widerstandskämpfer und politischer KZ-Häftling
 Karl Wegerer (1897–1965), österreichischer Politiker und Landwirt
 Konrad von Wegerer (1822–1891), preußischer Generalmajor
 Robert von Wegerer (1867–1963), deutscher Generalmajor
 Roland Wegerer (* 1974), österreichischer bildender Künstler
 Rudolf von Wegerer (1852–1929), deutscher General der Infanterie

Siehe auch:
 Weger